Лу́ций Вале́рий Флакк () — имя следующих персоналий:

 Луций Валерий Флакк — магистр конницы 321 года до н. э.;
 Луций Валерий Флакк — консул 261 года до н. э.;
 Луций Валерий Флакк — консул 195 года до н. э., триумвир по выведению колоний в 190—189 годах до н. э.;
 Луций Валерий Флакк — консул 152 года до н. э.;
 Луций Валерий Флакк — консул 131 года до н. э.;
 Луций Валерий Флакк — консул 100 года до н. э.;
 Луций Валерий Флакк — консул-суффект 86 года до н. э.;
 Луций Валерий Флакк — интеррекс;
 Луций Валерий Флакк — претор 63 года до н. э.;
 Луций Валерий Флакк — фламин Марса;
 Луций Валерий Флакк — консул 128 года.